«В одной столовой…» — советский сатирический кукольный мультипликационный фильм для взрослых 1957 года. О беспорядках и очковтирательстве в общественном питании.

Режиссёр фильма - Григорий Ломидзе, который в работе обращался преимущественно к съёмке театральных кукол, покадровую съёмку использовав реже.

Сюжет 
Директор столовой Мурмызин, заботясь лишь о личном благополучии, совсем не следил за качеством обслуживания в своём заведении. В день неожиданной ревизии оказалось, что в столовой совсем нет продуктов. Предполагаемого «ревизора» пришлось кормить домашней едой, которую привезла жена Мурмызина. Какого же было негодование директора-очковтирателя, когда посетительница оказалась вовсе не проверяющей, а общественным контролёром…

Роли озвучивали 
 Нина Тер-Осипян
 Серафим Аникеев
 Юрий Хржановский
 Л. Терехина
 Семён Самодур
 Мария Миронова
 Н. Меркулова
 В. Бахарев
 Леонид Пирогов
 А. Сахновский
 А. Волгина

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Образ советского чиновника в сатирических мультфильмах эпохи «Оттепели».
 Хрущёвская «оттепель» в мультипликации.

Кукольные мультфильмы СССР 1957 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Сатирические мультфильмы СССР
Фильмы Григория Ломидзе